Roček oder Rocek ist der Familienname folgender Personen:

 Aisha Rocek (* 1998), italienische Ruderin
 Martin Roček (* 1954), US-amerikanischer Physiker
 Roman Roček (1935–2013), österreichischer Journalist und Autor